Saint-Prix (Allier)
Saint-Prix (Ardèche)
Saint-Prix (Saône-et-Loire)
Saint-Prix (Val-d'Oise)
ook:
Saint-Prix-lès-Arnay,  Côte-d'Or